U.S. International Figure Skating Classic 2021 — международный турнир по фигурному катанию U.S. Classic, который проходил в американском городе Норвуд, Массачусетс с 15 сентября по 18 сентября 2021 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте американской ассоциации фигурного катания
 Результаты на сайте американской ассоциации фигурного катания

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Сентябрь 2021 года
Спорт в США в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Массачусетсе